Long Thanh is de naam van verschillende administratieve eenheden in Vietnam. Het kan verschillende schrijfwijzen hebben.

Long Thành
Long Thành (district in Đồng Nai), een district in de Vietnamese provincie Đồng Nai;
Long Thành (thị trấn in Đồng Nai), een plaats in het gelijknamig district.

Long Thạnh
 Long Thạnh (An Giang), een phường in thị xã Tân Châu, in de Vietnamese provincie An Giang.
 Long Thạnh (Thủ Thừa), een xã in het district Thủ Thừa, in de Vietnamese provincie Long An.